Lista com os campeões de futebol dos principais campeonatos do mundo em 2010:

América do Sul

Nacionais

Continentais

Europa

Nacionais

Continentais

América do Norte

Nacionais

Continentais

África

Nacionais

Continentais

Ásia

Nacionais

Continentais

Oceania

Nacionais

Continentais

Copa do Mundo de Clubes